In mehreren Staaten wird die 2019er-Neuwahl des Parlaments Nationalratswahl 2019 genannt:
 die Nationalratswahl in Österreich 2019
 die Gesamterneuerungswahlen des Nationalrats als Teil der Schweizer Parlamentswahlen 2019